Бударино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бударино — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Бударино — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Бударино (Бударинская) — станица, ранее административный центр Бударинского района.